Varnhem kan syfta på:

 Varnhems socken – en socken i Västergötland, innan 1937 Skarke socken
 Varnhems landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1937–1952, Skarke landskommun 1863–1937
 Varnhems församling – en tidigare församling i Skara pastorat 1937–2018, Skarke församling –1937
 Varnhems klosterkyrka – en kyrkobyggnad i Valle församling
 Varnhems  distrikt – ett distrikt i Skara kommun och Västra Götalands län 2016–
 Varnhems kloster – ett tidigare katolskt cistercienskloster för munkar i Varnhem
 Varnhem – en tätort i Skara kommun